Волчье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Волчье — до 1964 года название деревни Калиновая в Ельском районе Гомельской области.

Россия 
 Волчье — деревня в Бабынинском районе Калужской области.
 Волчье — село в Зуевском районе Кировской области.
 Волчье — деревня в Частоозерском районе Курганской области.
 Волчье — село в Добровском районе Липецкой области.
 Волчье — деревня в Елецком районе Липецкой области.
Волчье — до 1966 года название села Волчанское в Каменском районе Воронежской области.
Волчье — до 1961 года название села Тим в Должанском районе Орловской области.

Украина 
 Волчье — село в Покровском районе Днепропетровской области.
 Волчье — село в Покровском районе Донецкой области.
 Волчье — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Волчье — село в Турковском районе Львовской области.
 Волчье — село в Валковском районе Харьковской области, присоединено к селу Высокополье в 1997 году.